Сьете-Агуас (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Валенсия в составе автономного сообщества Валенсия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) .

Население

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 

 Instituto Valenciano de Estadística
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias — Guía Turística
 :es:Wikipedia:Autorización de copia de web/Federación Valenciana de Municipios y Provincias
 Rutas senderistas por Siete Aguas

Муниципалитеты Валенсии